Червоный Яр — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Яр — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Червоный Яр — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Червоный Яр — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Червоный Яр — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Червоный Яр — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Червоный Яр — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Червоный Яр — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Червоный Яр — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Червоный Яр — село в Измаильском районе Одесской области.
 Червоный Яр — село в Любашёвском районе Одесской области.
 Червоный Яр — село в Конотопском районе Сумской области.
 Червоный Яр — село в Бериславском районе Херсонской области.
 Червоный Яр — село в Чаплинском районе Херсонской области.
 Червоный Яр — до 2016 года название села Гайдамакское в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Червоный Яр — до 2016 г. название села Калиновка в Балаклейском районе Харьковской области.

См. также 
Красный Яр
Кызылжар